Сазды — это район в Новой части города Актобе. В русскоязычной версии название района звучит — «Сазда».

Название происходит от казахского слова «Саз» то есть «глина». Таким образом, название «Сазды» дословно — «глинистая местность».

Район включает в себя 
 Сазды −1 (улицы: Г. Ибатова, Ж.Тлепбергенова, Целинная, Е. Тайбекова, А.Маргулана, Фестивальная и др.);
 Сазды −2 (улицы: Т.Алдиярова, Карагул-батыра, Алабяна, Радистов,Гришина, Звездная, Почтовая и др.);
 Сазды −3 (улицы: М.Оспанова, Братьев Жубановых и др.);
 Сазды −4 (улицы: Курманалина, Майтобе, Кен и.др).

Через район проходят 
с севера на юг: проспект Абилкаир-хана (в советское время — проспект Ленина) и Братьев Жубановых (прежнее название — ул. Энгельса), улицы Гришина и Есет Батыра (прежнее название — улица Кирова);

с запада на восток: улицы Марата Оспанова (прежнее название — С. Тюленина) и Газизы Жубановой (прежнее название — Заречная).

На территории района находятся 
бизнес-центр «Мир» (в советское время кинотеатр «Мир»),

музей художественного и декоративно-прикладного искусства (бывшее здание ЗАГСа),

факультет иностранных языков Актюбинского регионального государственного университета имени К. Жубанова,

ГККП «Актюбинский колледж связи и электротехники»,

Актюбинский автомобильно-дорожный колледж,

средняя школа № 4,

средняя школа № 17,

средняя школа № 39 (в советское время школа № 8),

Актюбинская спецшкола-интернат для детей с нарушением слуха,

специальная коррекционная школа № 7,

детский сад № 12 Инжегуль,

поликлиника № 4 ,

поликлиника № 6.

Примечания 

Районы Актобе